Kirschsiepen steht für:

 Kirschsiepen (Hückeswagen), eine Hofschaft in Hückeswagen
 Kirschsiepen (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal-Vohwinkel